Nagła śmierć łóżeczkowa
 Nagła śmierć sercowa
 Nagła śmierć – film fabularny
 Nagła śmierć (obecnie Złoty gol) – zasada rozstrzygania meczów sportowych